Мілдред Глорія Ллойд (; 22 травня 1924 — 10 лютого 2012, Санта-Моніка, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американська актриса і модель. Старша дитина коміка німого кіно Гарольда Ллойда і актриса Мілдред Девіс. Вона з'явилася в 1946 році у фільмі «Temptation», а також в ряді документальних фільмів про свого батька. Померла у 87-річному віці 10 лютого 2012 року в Санта-Моніці.

Примітки 

 

Американські кіноакторки
Поховані на цвинтарі «Форест-Лаун»